Хаос Арам () — сильно эродированный ударный кратер на Марсе. Диаметр — около 280 км, координаты центра —  Расположен на Жемчужной земле недалеко от восточной части долин Маринер. Различные геологические процессы превратили его в область с хаотичным рельефом.

Хаос Арам получил имя Арама — одной из классических деталей альбедо Марса, названной Джованни Скиапарелли в честь библейской земли Арам. Название хаоса было утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 году, а название самой детали альбедо в список утверждённых не попало.

В окрестностях хаоса Арам много вымытых водой каналов, что говорит о вызванном мощным наводнением селе, сошедшем с высокогорья на северную низменность много лет назад. Так, вдоль восточного края хаоса проходит часть длинной долины Арес, а ответвляющийся от неё рукав заходит в хаос, пересекая его вал. Неподалёку от хаоса Арам есть ещё несколько хаосов.

Спектроскопические наблюдения с орбиты указывают на наличие минерального гематита, скорее всего, образовавшегося в водной среде. Камера THEMIS, установленная на орбитальный аппарат «Марс Одиссей», показала наличие на дне Арама серого кристаллического гематита. Спектроскоп CRISM, установленный на Марсианском разведывательном спутнике, обнаружил наличие гидратированных сульфатов, ярозита и гематита.

Изображения

Примечания

Ссылки 
 Карта региона с актуальными названиями деталей поверхности (хаос Арам внизу по центру)

Кратеры Марса
Хаосы